Opslaget rasteplads betegner et sted, hvor mennesker eller dyr kan holde hvil. Der kan skelnes mellem:
 Rasteplads (fugle) – et område hvor trækkende fugle kan gå ned for at hvile og spise
 Rasteplads (vej) – et offentligt område ved en større vej, hvor chauffører og passagerer kan hvile og gå på toilettet og ofte også tanke op og spise

Se også

Noter